Gaotian bezeichnet:

 Gaotian (Shicheng) (高田镇), Großgemeinde im Kreis Shicheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gaotian (Yangshuo) (高田镇), Großgemeinde im Kreis Yangshuo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Gaotian (Weixin) (高田乡), Gemeinde im Kreis Weixin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Gaotian (Xiushan) (膏田乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xiushan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Gaotian (Zixi) (高田乡), Gemeinde im Kreis Zixi in der chinesischen Provinz Jiangxi